Deutschlands Kryptogamen-Flora («Криптогамическая флора Германии») — работа в двух томах, написанная немецким ботаником и микологом Готтлобом Людвигом Рабенхорстом (1806—1881), изданная с 1844 по 1848. Номинально второе издание было написано целым рядом учёных, включало 14 томов, издававшихся с 1880 года.

Стандартное обозначение названия первого издания книги при использовании в номенклатурных цитатах — Deutschl. Krypt.-Fl. Второе издание обозначается сокращением Rabenh. Krypt.-Fl. ed. 2.

Общая информация 
Полное название первого издания — Deutschlands Kryptogamen-Flora oder Handbuch zur Bestimmung der kryptogamischen Gewächse Deutschlands, der Schweiz, des Lombardisch-Venetianischen Königreichs und Istriens. Первый том работы был издан в Лейпциге в августе 1844 года. В нём описывались шляпочные грибы (Pilze). Второй том был издан в трёх частях. Первая из частей, Die Lichenen Deutschlands, была напечатана в марте 1845 года, в ней обработаны лишайники Германии. Во второй части, Die Algen Deutschlands,  изданной в октябре или ноябре 1846 года, описывались водоросли. Третья часть, содержавшая описания мхов, была издана в июле 1848 года.

Второе издание, Zweite Auflage, издавалось под названием Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Первый том был издан в десяти частях с 1880 по 1920. Автором первой части был Георг Винтер. Всего в написании второго издания приняли участие более 35 учёных. На титульном листе не указан редактор работы, однако установлено, что с 1897 года редактором был П. Г. Рихтер. Редакторами нескольких томов были Р. Кольквиц, А. Цальбрукнер и К. фон Кяйсслер. В 1963 году в Нью-Йорке было издано факсимиле второго издания.

Список томов и авторов второго издания

Примечания

Литература 
 

Книги по ботанике
Книги по микологии
Книги 1844 года